John Newcombe e Tony Roche hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6–2, 7–6.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 John Newcombe /  Tony Roche (campioni) 
 Roy Emerson /  Rod Laver (quarti di finale)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (quarti di finale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (finale)
 Arthur Ashe /  Dennis Ralston (semifinali)
 William Bowrey /  Owen Davidson (quarti di finale)
 Andrés Gimeno /  Roger Taylor (primo turno)
 Cliff Drysdale /  Greg Perkins (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1971